Modell 10 steht für:
 Buick Modell 10, Automodell
 Lockheed Modell 10, Flugzeugmodell

Model 10 steht für:
 High Standard Model 10, US-amerikanische Selbstladeflinte

Abkürzung